Young Prayer è il secondo album in studio da solista del musicista statunitense Panda Bear (Animal Collective), pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni